Анна Чакветадзе — победительница турнира

Чемпионка прошлого года — Вера Звонарёва — не защищала свой титул.

Посев 

 ' Анна Чакветадзе (Титул)
  Патти Шнидер (Четвертьфинал)
  Саня Мирза (Полуфинал)
  Мейлен Ту (Отказ)  Айко Накамура (Первый раунд)

<li>  Елена Веснина (Четвертьфинал, отказ)
<li>  Акико Моригами (Финал)
<li>  Северин Бремон (Отказ)
<li>  Джилл Крейбас ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Cincinnati Masters 2007